La Feuillie pode se referir a:
 La Feuillie (Mancha)
 La Feuillie (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos